Syvende etape af Tour de France 2012 var en 199 km lang kuperet etape. Den blev kørt lørdag den 7. juli fra Tomblaine til La Planche des Belles Filles.

 Etape: 7. etape
 Dato: 7. juli
 Længde: 199 km
 Gennemsnitshastighed: 39,989 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Gérardmer) 
Efter 103,5 km

1. bjergspurt (Col de Grosse Pierre) 
3. kategori stigning på Col de Grosse Pierre, efter 112 km (956 m; 3,1 km à 6,4 %)

2. bjergspurt (Col du Mont de Fourche) 
3. kategori stigning på Col du Mont de Fourche, efter 150,5 km (633 m; 3,1 km à 6,4 %)

3. bjergspurt (La Planche des Belles Filles) 
1. kategori stigning på La Planche des Belles Filles, efter 199 km (1.035 m; 5,9 km à 8,5 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 37  Amets Txurruka (EUS) stillede ikke til start på etapen.
 61  Ryder Hesjedal (GRS) stillede ikke til start på etapen.
 64  Robert Hunter (GRS) stillede ikke til start på etapen.
 74  Hubert Dupont (ALM) stillede ikke til start på etapen.
 92  Anthony Delaplace (SAU) udgik.
 133  Óscar Freire (KAT) stillede ikke til start på etapen.
 159  Maarten Wynants (RAB) stillede ikke til start på etapen.
 164  Imanol Erviti (MOV) stillede ikke til start på etapen.
 165  José Iván Gutiérrez (MOV) stillede ikke til start på etapen.

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr   

 07

en:2012 Tour de France, Prologue to Stage 10#Stage 7